Birkeli ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Birkeli (1877–1952), norwegischer Missionar und Religionswissenschaftler  
 Fridtjov Birkeli (1906–1983), norwegischer lutherischer Bischof 
 Vilde Birkeli (* 2000), norwegische Fußballspielerin